Сан Антонио ел Окоте има више значења:

 Сан Антонио ел Окоте (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ел Окоте (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику